Amiral de flottille et ses traductions littérales est un grade, équivalent à  ou , utilisé dans plusieurs marines militaires : 
 en Allemagne, le Flottillenadmiral ;
 en Belgique, l'amiral de flottille ou flottieljeadmiraal en néerlandais ;
 au Danemark, le flottilleadmiral ;
 en Lettonie, le flotiles admirālis ;
 en Suède, le flottiljamiral.

En Roumanie, il existe le grade de contraamiral de flotilă, que l'on peut traduire en français par contre-amiral de flottille.